Władysław Gollob – działacz żużlowy, ojciec znanych żużlowców - Tomasza i Jacka.
 Gordon Gollob (1912-1987) – austriacki i niemiecki pilot wojskowy.
 Jacek Gollob (ur. 1969) – żużlowiec, 15-krotny mistrz Polski w różnych konkurencjach. Brat Tomasza.
 Tomasz Gollob (ur. 1971) – żużlowiec, 7-krotny mistrz świata i 30-krotny mistrz Polski w różnych konkurencjach. Brat Jacka.